Девонпорт ():
 Девонпорт (Англия)
 Девонпорт (военно-морская база)
 Девонпорт (Тасмания)
 Девонпорт (аэропорт)
 Девонпорт (Новая Зеландия) — пригород Окленда